Il Campionato Goiano 2020 è stata la 77ª edizione del Campionato Goiano. A causa della pandemia COVID-19, la formula del campionato è stata modificata, con la fase finale giocata in singole partite.

Squadre partecipanti

Prima fase

Fase finale

Note 

2020
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021